Delfin Risso, delfin szary (Grampus griseus) – waleń z rodziny delfinów oceanicznych, jedyny przedstawiciel rodzaju Grampus.
 Eduardo Risso (ur. 23 listopada 1961 w Leones) – argentyński rysownik komiksowy.
 Risso – miasto w Urugwaju